Un dominio lingüístico es un territorio geográfico que reúne a los hablantes de una lengua o un grupo de lenguas. Puede referirse a:

 Área lingüística o sprachraum, territorio que comprende una primera lengua común o grupo de lenguas mutuamente inteligibles.
 Sprachbund, territorio que reúne a un grupo de primeras lenguas, relacionadas o no, ininteligibles o parcialmente inteligibles entre sí.
 Continuo dialectal, zona de encuentro de territorios colindantes con variedades lingüísticas de la misma lengua e inteligibilidad mutua variable.